Stati Uniti d'America
 Cameron Park – census-designated place della Contea di El Dorado, California
 Cameron Park – census-designated place della Contea di Cameron, Texas